RN, Rn y rn pueden significar:

RN
 Renovación Nacional (RN): partido político chileno de centroderecha.
 Rio Grande do Norte, Brasil (código ISO 3166-2:BR).
 Recién nacido
 Regional Norte, centro universitario de la Universidad de la República (Uruguay).
 Royal Navy (Marina Real británica)
 Samuel Perea (R.N) Rapero Colombiano

Rn
 Símbolo químico del radón.

rn
 readnews: un comando UNIX para leer newsgroups.

Siglas